Bilecik (provincie), een provincie van Turkije
Bilecik (stad), de hoofdstad van deze provincie
Bilecik (district), district van deze provincie